Reinhardt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

Ad Reinhardt (1913–1967), amerikansk målare, konstkritiker och lärare, abstrakt expressionist
 Carl Reinhardt (död 1809), tysk-svensk miniatyrporträttmålare
Django Reinhardt (1910–1953), fransk jazzgitarrist av romsk härkomst
 Fritz Reinhardt (1895–1969), tysk nazistisk skattepolitiker
 Georg-Hans Reinhardt (1887–1963), tysk generalöverste under andra världskriget
Gottfried Reinhardt (1913–1994), amerikansk regissör och manusförfattare
Johannes Reinhardt (1776–1845), dansk zoolog, far till Johannes Theodor Reinhardt och Mathilde Reinhardt
Johannes Theodor Reinhardt (1816–1882),  dansk zoolog, son till Johannes Reinhardt
 Karl Reinhardt (aktiv 1928), tysk bobåkare
 Karl Friedrich Reinhard (1761–1837), fransk greve och diplomat av tysk börd
Mathilde Reinhardt (1820–1900), dansk författare, dotter till Johannes Reinhardt
Max Reinhardt (1873–1943), österrikisk regissör
 Nicole Reinhardt (född 1986), tysk kanotist
 Wolfgang Reinhardt (1943–2011), tysk stavhoppare

Se även 
 Reinhard
 Reinhart

Tyska efternamn